.nz ( New Zealand) — национальный домен верхнего уровня Новой Зеландии. Доступна регистрация имени домена второго или третьего уровня в доменных зонах — .nz, .ac.nz, .co.nz, .cri.nz, .gen.nz, .geek.nz, .govt.nz, .health.nz, .iwi.nz, .kiwi.nz, .maori.nz, .māori.nz, .mil.nz, .net.nz, .org.nz, .parliament.nz, .school.nz, физическими лицами старше 18 лет и юридическими лицами, резидентами и нерезидентами Новой Зеландии. Домен управляется компанией Domain Name Commission (DNC) — .

Регистрация имён в доменной зоне .nz официально осуществляется множеством регистраторов.

По состоянию на март 2014 года в зоне .nz зарегистрирован 549 781 домен.

Национальный домен верхнего уровня — .nz используется как национальный домен верхнего уровня в стандартах административно-территориального деления территории государства ISO 3166 — (ISO 3166-1, ISO 3166-2, ISO 3166-2:NZ) в качестве кода Alpha2, образующего основу геокода административно-территориального деления административно-территориальных единиц Новой Зеландии.

Требования к регистрируемым доменам 
Домены, регистрируемые в доменной зоне .nz, должны соответствовать требованиям, предъявляемым регистратором к доменам второго уровня или третьего уровня.
 Максимальная длина имени домена, части имени домена, разделённых сепараторами, не учитывая количество символов домена первого или второго уровня, — .nz, .ac.nz, .co.nz, .cri.nz, .gen.nz, .geek.nz, .govt.nz, .health.nz, .iwi.nz, .kiwi.nz, .maori.nz, .māori.nz, .mil.nz, .net.nz, .org.nz, .parliament.nz, .school.nz, не более 63 символов.
 Общая длина имени домена включая сепараторы, не более 253 символов.
 Имя домена может состоять из букв латинского алфавита (a-z), цифр (0-9) и дефиса (-).
 Имя домена может содержать символы расширенной кодировки (ā, ē, ī, ō, ū).
 Имя домена не может начинаться или заканчиваться символом дефиса (-).
 Имя домена не может содержать последовательность двух дефисов подряд, находящихся на третьей и четвёртой позиции (--).
 Имя домена не может начинаться с последовательности символов (xn--).

Домены 1 уровня 
Таблица доменов первого уровня доменной зоны .nz, условия использования, требования, регламентированные пользователи.

Домены 2 уровня 
Таблица доменов второго уровня доменной зоны .nz, условия использования, требования, регламентированные пользователи, категории доменов.

Прочее 
До 2010 года в именах доменов допускалось применение только латинских символов, с 7 июля 2010 года допускается использование дополнительных символов, обозначающих расширение звука гласного в соответствии с фонетическим произношением гласных на языке Маори, символы, которые могут использоваться, — ā, ē, ī, ō и ū.

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 ISO 3166-2:NZ

Ссылки 
 Сведения whois для домена .NZ на сайте IANA
 Информация о доменной зоне .NZ в «Перечне доменов ccTLD и соответствующих им стран» Инфоцентра компании RU-CENTER

Примечания 

Национальные домены верхнего уровня
Появились в 1980-е годы в Новой Зеландии